Spojení písmen U a N může mít různé významy:

UN 
 IATA kód společnosti Transaero Airlines
 Organizace spojených národů – z anglického United Nations

Un 
 Un (Chumbawamba) – hudební album

Externí odkazy